A33 är en motorväg i Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen, Tyskland.

Trafikplatser

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |''''''

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Nordrhein-Westfalen
Vägar i Niedersachsen